Johannes VII. ist der Name folgender Personen:

 Johannes VII. (Papst) († 707), römischer Papst
 Johannes VII. Grammatikos († vor 867), Patriarch von Konstantinopel
 Johannes VII. von Jerusalem (964–966), Patriarch
 Johannes VII. (Alexandria) († 1293), koptischer Papst
 Johannes VII. (Byzanz) (1370–1408), byzantinischer Kaiser